El Árbol de la vida es uno de los símbolos más extendidos en diversas mitologías y una metáfora de la descendencia común de la vida en la Tierra.

El Árbol de la vida también puede referirse a:

Religión 
 Para los cristianos, un árbol en el jardín del Edén.
 En la Cábala, un concepto místico del judaísmo. 
 Árbol de la vida de los Santos de los Últimos Días, descrita en El Libro de Mormón. 
Etz Jaim, un término hebreo religioso para "Árbol de la Vida".
El árbol de la vida, pila bautismal románica de la iglesia de Tenzuela.

Biología 
 Árbol de la vida, una metáfora que describe la interrelación de todos los seres vivos a través de la evolución (árbol filogenético).
 Proyecto Web del Árbol de la vida, un proyecto colaborativo que proporciona información sobre la diversidad y la filogenia de la vida en la Tierra.
 Arborvitae (Árbol de la vida en latín), Thuja o tuya, un género de coníferas de la familia de los cipreses.
 Árbol de la vida es el nombre con el que históricamente se ha conocido a la sustancia blanca del cerebelo.
 Árbol del Tule, un ejemplar de árbol de México también conocido como Árbol de la vida.
 Árbol de la vida (en árabe  شجرة الحياة Shajarat-al-Hayat), un ejemplar de árbol de Baréin.

Otros usos 
 El árbol de la vida, película estadounidense de 1957 dirigida por Edward Dmytryk.
 El árbol de la vida, película estadounidense de 2011, dirigida por Terrence Malick.
 Árbol de la vida, álbum de estudio de la cantante mexicana Lila Downs.
 Árbol de la vida, artesanía mexicana hecha de barro pintado.
 El árbol de la vida, título de la tercera entrega de la Trilogía del Malamor del escritor chileno José Ignacio Valenzuela.
Árbol de la vida, monumento ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia.